Haysom ist der Familienname folgender Personen:

Elizabeth Haysom (* 1964), kanadische Straftäterin
Nicholas Haysom (* 1952), südafrikanischer Jurist und UN-Diplomat